Yves Rolland (militaire) (1909-1994), militaire compagnon de la Libération
Yves Rolland (fonctionnaire) (1957- ), haut fonctionnaire français.